Municipio de Pebble puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pebble (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Dodge.
 Municipio de Pebble (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pike.